Název Zdiměřice má více sídel:
 Zdiměřice (Načeradec), část obce Načeradec v okrese Benešov
 Zdiměřice (Jesenice), část obce Jesenice v okrese Praha-západ

Externí odkazy